Nuti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Nuti (* 1955), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Igino Michelangelo Nuti OFM (1883–1966), Apostolischer Vikar von Ägypten
 Leopoldo Nuti (* 1958), italienischer Politikwissenschaftler
 Orestes Santiago Nuti Sanguinetti (1919–1999), uruguayischer Ordensgeistlicher, Bischof von Canelones
 Piero Nuti (* 1928), italienischer Schauspieler
 Sergio Nuti (1945–2012), italienischer Filmeditor und Filmregisseur